Casotto - fração comunal de Pedemonte, província de Vicenza, Vêneto.
 Monasterolo Casotto - comuna da província de Cuneo, Piemonte.